Ачгуара — железнодорожная платформа Абхазской железной дороги между Очамчырой и Галом.

По состоянию на 2019 год фактически является тупиковым пунктом Абхазской железной дороги, так как железнодорожное полотно на линии в сторону станции Гал разобрано. Движение отсутствует.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Закавказской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии